Опока — осадова мікропориста порода
 Опока — відкритий ящик, що його заповнюють формувальною сумішшю для виготовлення ливарних форм

Прізвище 
 Опока Микола (1896—1921) — підхорунжий УСС і сотник Січових Стрільців Армії УНР